Benedicto ist der Familienname folgender Personen:

 Camila Benedicto (* 1977), brasilianischer Springreiter
 José E. Benedicto (1880–1924), Gouverneur von Puerto Rico
 Lourdes Benedicto (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin

Benedicto ist der Name einer Rebsorte: Benedicto (Rebsorte)

Siehe auch:
 Benedict
 Benedicta
 San Benedicto